Наташа (лат. Natasha) — многозначный термин.

 Наташа — одна из производных форм женского имени Наталья.
 Наташа — советская тактическая атомная бомба, разработанная НИИ-1011 (город Снежинск).
 Наташа — небольшой ударный кратер в горном массиве между Океаном Бурь и Морем Дождей на видимой стороне Луны.
 
 Наташа — в Турции синоним иностранной (то есть не турецкой) секс-работницы.
 Наташа — портативный тент-чехол для автомобилей. Используется на крайнем Севере и в Якутии для предотвращения замерзания автомобиля морозной ночью.